Belva Plain (1915-2010), une romancière américaine.

 le Plain, une région du département de la Manche en France ;
 le Plain de Suzâne, sommet du département de la Côte-d’Or en France.
 Plain : col, dans les Vosges.

Plain (mot invariable) est utilisé en héraldique pour désigner un écu uni, d'une seule couleur (émail, métal ou fourrure), sans figure. Exemple : « D'hermine plain », armoiries de la Bretagne.